Legionarios puede referirse a:

 Legionario son aquellos que componen una Legión.
 Legionarios equipo de football americano de Argentina miembro de Football Americano Argentina.
 Legionarios de Cristo, una congregación religiosa clerical católica.